Битик () — село в Акжаикском районе Западно-Казахстанской области Казахстана. Входит в состав Жамбылского сельского округа. Код КАТО — 273255400.

Население 
В 1999 году население села составляло 342 человека (175 мужчин и 167 женщин). По данным переписи 2009 года, в селе проживало 269 человек (141 мужчина и 128 женщин).

Примечания 

 

 

 
Населённые пункты Акжаикского района